Frenz peut faire référence à :

Personnalités 

 une famille aristocratique rhénane, voir 
  (1861-1941), peintre allemand
  (née en 1961), auteur et historienne allemande
  (né en 1964), écrivain allemand
  (1884-1960), manager industriel allemand
  (né en 1945), archéologue allemand
  (1933-2011), évêque chilien et lauréat du prix Nansen pour les réfugiés
 Ron Frenz (né en 1960), dessinateur de bande dessinée américain
 Simon Frenz (né en 1970), joueur de squash allemand
  (né en 1947), diplomate allemand
  (née en 1992), comédienne de doublage allemande
  (né en 1965), juriste allemand
  (né en 1936), fonctionnaire politique allemand

Toponyme 

 , quartier de la localité de  dans la commune d'Osternienburger Land dans le district d'Anhalt-Bitterfeld, Saxe-Anhalt
 , quartier d'Inden dans le district de Düren, Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Frenz, section de la commune française de Kruth, dans le département du Haut-Rhin en Alsace